Alessandria (municipi del Piemont), municipi a la regió del Piemont i a la província d'Alessandria (Itàlia)
 Alessandria del Carretto, municipi a la província de Cosenza (Itàlia)
 Alessandria della Rocca, municipi a la província d'Agrigent (Itàlia)
 Batalla d'Alessandria
 Bisbat d'Alessandria, seu de l'Església catòlica
 Província d'Alessandria, província a la regió del Piemont (Itàlia)